A Temporada de 1991 da NFL foi a 72ª temporada regular da National Football League. A temporada terminou no Super Bowl XXVI quando o Washington Redskins derrotou o Buffalo Bills.

Classificação
V = Vitórias, D = Derrotas, E = Empates, PCT = porcentagem de vitórias, PF= Pontos feitos, PS = Pontos sofridos

Classificados para os playoff estão marcados em verde

Desempate
 N.Y. Jets terminou a frente de Miami na AFC East baseado no confronte direto entre as equipes (2-0).
 Chicago terminou em primeiro lugar na NFC Wild Card em um melhor retrospecto contra adversários da mesma conferência do que Dallas (9-3 contra 8-4 do Cowboys).
 Atlanta terminou a frente de San Francisco na NFC West baseado no confronte direto entre as equipes (2-0), e foi terceiro no NFC Wild Card a frente de Philadelphia baseado em um melhor retrospecto contra adversários da mesma conferência (7-5 contra do 6-6 do Eagles).

Playoffs

AFC
 Wild-Card playoffs: KANSAS CITY 10, L.A. Raiders 6; HOUSTON 17, N.Y. Jets 10
 Divisional playoffs: DENVER 26, Houston 24; BUFFALO 37, Kansas City 14
 AFC Championship: BUFFALO 10, Denver 7 no Rich Stadium, Buffalo, New York, 22 de janeiro de 1992

NFC
 Wild-Card playoffs: Atlanta 27, NEW ORLEANS 20; Dallas 17, CHICAGO 13
 Divisional playoffs: WASHINGTON 24, Atlanta 7; DETROIT 38, Dallas 6
 NFC Championship: WASHINGTON 41, Detroit 10 no RFK Stadium, Washington, D.C., 12 de janeiro de 1992

Super Bowl
 Super Bowl XXVI: Washington (NFC) 37, Buffalo (AFC) 24, no Hubert H. Humphrey Metrodome, Minneapolis, Minnesota, 26 de janeiro de 1992

Fontes 
 NFL Record and Fact Book (ISBN 1-932994-36-X)
 História da NFL 1991-2000
 Detalhes da temporada de 1991
 Total Football: The Official Encyclopedia of the National Football League (ISBN 0-06-270174-6)
 Temporada de 1991 da NFL no Pro Football Reference

Temporadas da National Football League
1991 no desporto